Qingyang  puede definirse como:

Qingyang, ciudad-prefectura en la provincia de Gansu, República Popular de China.
Qingyang, localidad en la provincia de Sichuan, China.
Qingyang, localidad en la provincia Anhui, China.